

Geografia

Svizzera 
 Villarsel-le-Gibloux – ex comune ora frazione di Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Villarsel-sur-Marly – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)